Les élections régionales de 2009 dans le Land de Salzbourg (Landtagswahl in Salzburg 2009) se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

2009
Salzbourg
Politique en mars 2009